Spojení písmen B a H může mít různé významy:

BH 
 bývalá SPZ okresu Bratislava-vidiek
 bývalá SPZ malých motocyklů okresu Plzeň-jih
 BH – kód ISO 3166-2 pro Bahrajn
 zkratka pro Bílou Horu
 možná zkratka pro Bosnu a Hercegovinu (používá se však spíše BiH nebo BaH)
 Biologická hodnota (proteinů)

Bh 
 bohrium – chemický prvek

bh 
 bihárština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.bh 
 .bh – internetová doména nejvyššího řádu pro Bahrajn

Externí odkazy